Övermark est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1955), lutteur olympique finlandais
 (né en 1956), lutteur olympique finlandais

Voir aussi
Övermark, ancienne ville finlandaise, aujourd'hui fusionnée à Närpes

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois